El distrito judicial de Cañete es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de San Vicente de Cañete y su competencia se extiende a las provincias de Cañete y Yauyos de la región Lima. 

Fue creada por Ley N.º 25680 y se instaló el 4 de diciembre de 1993 bajo la presidencia de Alberto Fujimori.

Consta de una Sala Civil y una Sala Penal.

Véase también 
Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú